Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных «животных-компаньонов». Игра является важной составляющей развития котёнка, взрослые кошки продолжают играть на протяжении всей жизни, хоть и реже, чем в детстве. Кошка может играть как одна — с игрушками и другими объектами — так и с человеком, с другими кошками и с другими животными. Основой большинства игр кошки является охота. Игра необходима котёнку для развития моторики и социализации с другими кошками.

Назначение 
Игрушки способствуют физическому и умственному развитию животного. Несут не только развлекательный характер, но и пользу для животных. По заявлениям ветеринаров, игра имеет несколько ощутимых преимуществ для кошачьих: помогает в регулировании веса, благодаря регулярному бегу, тем самым снижая жировую массу. Это, в свою очередь, помогает увеличить продолжительность жизни и смягчить хронические заболевания, такие как болезни сердца и диабет. Игра также помогает им сохранять остроту ума и гибкость своего мозга. Также игра поднимает эмоциональное состояние животного, что влияет исключительно благоприятно на общее физическое состояние и комфорт жизни в целом.

В качестве игрушки кошка может использовать самые разнообразные предметы, но в настоящее время для этих целей многие компании производят специальные игрушки: мячики, искусственные мышки или рыбки, лазерные указки, лабиринты с шариками, колёса для бега и прочие, в том числе со звуковым сопровождением и с использованием кошачьей мяты. Основу игрового процесса кошки составляет преследование, захват добычи, укус (придушение), возможно раздирание когтями задних лап.

Требования 
 безопасность,
 долговечность;
 разнообразность;
 различие схем применения

Применение различных схем стимулирует развитие различных навыков. Игрушки, которые подвешиваются, или игрушки, которые двигается по полу, позволяют кошке преследовать «жертву». Игрушки, которые животное может держать и кусать, побуждают к борьбе. Игрушки, которые можно разбрасывать по полу, позволяют кошке охотиться, а затем прятать свою добычу. Мячи дают кошке ощущение игры с добычей и отслеживание её движений. Всё это компенсирует охотничьи инстинкты животного в условиях домашнего содержания.

Возрастные отличия 
Игрушки следует выбирать исходя из возраста кошки. Котятам подойдут игрушки, стимулирующие их чувства — удочки, погремушки или приложения на телефоне. С раннего возраста важно не играть с кошкой пальцами или руками, так как это приучит её к тому, что ваши конечности — это игрушки, которые можно кусать или царапать.

Взрослые кошки часто наслаждаются более независимой игрой, которая позволяет им демонстрировать весь спектр хищнического поведения. Взрослым кошкам подходят такие игрушки, как туннели, колеса для физической активности или лазерные указки, так как это дает им возможность продемонстрировать свой естественный охотничий инстинкт — выслеживание, преследование и убийство.

Поддержание интереса 
Выяснено, что показатель успеха в игре кошки имеет важное значение. Кошка, которая каждый раз ловит «добычу», быстро начинает скучать от такой «удачливой игры»; кошка, которая, наоборот, никогда не добивается успеха в «поимке жертвы», вскоре теряет интерес к такой игре. Идеальным соотношением является один успешный захват на три—шесть попыток.

Галерея

См. также 
 Игра у животных

Примечания

Литература 
 
 
 Марк Бекофф, Джон А. Байерс. «Animal Play: Evolutionary, Comparative and Ecological Perspectives» (1998), изд. Кембриджского университета, ISBN 9780521586566

Ссылки 
 Play Therapy and Cat Toys на сайте treehouseanimals.org Архивировано из первоисточника 19 июля 2008
 Пэм Джонсон. How to Play with your Cat на сайте sfspca.org Архивировано из первоисточника 16 октября 2007
 Play Aggression на сайте aspca.org Архивировано из первоисточника 13 декабря 2007
 Cat’s Play на сайте aspca.org Архивировано из первоисточника 29 декабря 2007

Игр
Игры
Игрушки для домашних животных